

Calcio a 5 
Coppa Italia di Serie A2 2002-2003 (calcio a 5) – 4ª edizione della Coppa Italia di secondo livello di calcio a 5 maschile.

Pallavolo 
Coppa Italia di Serie A2 2002-2003 (pallavolo maschile) – 6ª edizione della Coppa Italia di secondo livello di pallavolo maschile.
Coppa Italia di Serie A2 2002-2003 (pallavolo femminile) – 7ª edizione della Coppa Italia di secondo livello di pallavolo femminile.